Михаи́л Ива́нович Ивано́в:

 Иванов, Михаил Иванович (1837—1906) — екатеринбургский купец, благотворитель.
 Иванов, Михаил Иванович (1908—1943) — командир артиллерийского полка, Герой Советского Союза.
 Иванов, Михаил Иванович (1910—1948) — советский лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 Иванов, Михаил Иванович (1912— 2013) — советский военный деятель и дипломат, генерал-майор.
 Иванов, Михаил Иванович (1866—1926) — генерал-майор царской армии, военный и политический деятель УНР.
 Иванов, Михаил Иванович (1919—1996) — советский лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза.
 Иванов, Михаил Иванович (1927—2017) — советский и российский журналист, историк.
 Иванов, Михаил Иванович (1929—2011) — советский строитель, Герой Социалистического Труда (1971).
 Иванов, Михаил Иванович — советский организатор производства, лауреат Сталинской премии.